Серо Пријето 2 има више значења:

 Серо Пријето 2 (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Серо Пријето 2, Фамилија Еспиноза (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику